Le Monte-Carlo Squash Classic 2008 est l'édition 2008 du Monte-Carlo Squash Classic qui se déroule du 15 au  au Stade Louis-II à Monaco. Le tournoi fait partie de la catégorie Silver 20 et il est doté de  de prix.

Laura Massaro l'emporte en s'imposant face à la championne du monde Rachael Grinham 11-7, 11-9, 9-11, 2-11, 7-11, 11-9 en ().

Le tableau est composé de 16 participantes dont 4 issues du tableau de qualification.

Têtes de série

Tableau

Références

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes 
 Site Sitesquash 

2008
Squash en 2008
Sport à Monaco en 2008
Sport en décembre 2008